Osgoode peut faire référence à :
 Osgoode, un village de la province d'Ontario, au Canada.
 Osgoode, station de la ligne Yonge-University-Spadina du métro de Toronto, au Canada.
 Osgoode Hall Law School de l'Université York, située à Toronto, une des facultés de droit les plus vieilles et les plus prestigieuses du Canada.

Voir aussi